Смоленское сражение
 Смоленское сражение (1812) — сражение между Русской императорской армией и Великой армией Наполеона во время Отечественной войны 1812 года.
 Смоленское сражение (1941) — сражение между РККА и ВС нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 
 Смоленская война
 Смоленская наступательная операция